Il singolare del torneo di tennis USTA Tennis Classic of Troy 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Stéphanie Dubois che ha battuto in finale Sharon Fichman 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Michelle Larcher De Brito (semifinali)
 Edina Gallovits-Hall (semifinali)
 Stéphanie Dubois (Campionessa)
 Chiara Scholl (quarti di finale)

 Grace Min (quarti di finale)
 Marie-Ève Pelletier (secondo turno)
 Sharon Fichman (finale)
 Adriana Pérez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

USTA Tennis Classic of Troy 2012